Музей техники в Зинсхайме () — музей в городе Зинсхайме, земля Баден-Вюртемберг, Германия. Был открыт в 1981 году. Сегодня насчитывает более 3 000 экспонатов на площади свыше 50 000 м² (из них площадь павильонов составляет 30 000 м²). Ежегодно музей посещает свыше миллиона посетителей, для которых он открыт 365 дней в году. Музей связан с музеем техники в Шпайере, до которого можно добраться на автомобиле за 30 минут. На территории музея имеются ресторан и закусочная, игровые площадки, аттракционы и магазин, где можно приобрести на память сувениры, модели и специальную литературу.

Главные экспонаты 

Большую часть экспонатов представляют транспортные средства в самом широком смысле: от выставки детских колясок, оригинального собрания велосипедов, выполненных в технике fischertechnik мотоциклов, автомобилей (в т. ч. спортивных), автомобилей Формулы-1, дрегстеров и автомобиля - мирового рекордсмена Blue Flame до военной коллекции бронемашин, а также многочисленных исторических локомотивов (в т. ч. паровых). Следующее главное направление представляют собой самолёты, некоторые из которых можно увидеть изнутри. Гвоздём программы безусловно являются Конкорд и Ту-144. Первый был подарен музею в 2003 году авиакомпанией Air France. Теперь Зинсхайм - единственное место, где можно увидеть оба стоящих рядом сверхзвуковых пассажирских самолёта. 

Дополнительно к выставочным павильонам музей имеет 3D-кинотеатр IMAX с размером экрана 22 × 27 метров.

Экспонаты сгруппированы тематически так, чтобы любой посетитель мог увидеть их в непосредственной близости. К отдельным экспонатам имеются информационные таблички с важными данными. По желанию посетители могут заказать экскурсию по музею с пояснениями к экспонатам.

Следующие самолёты можно увидеть изнутри: Конкорд, Ту-144, Junkers Ju 52 и Douglas DC-3. После осмотра пассажирского отсека обход заканчивается у кабины пилотов, отгороженной от посетителей плексигласом.

Другие экспонаты 
 Целиком сохранившаяся паровая машина, которую можно увидеть в действии, бросив монету в автомат.
 300 олдтаймеров
 большая коллекция автомобилей Мерседес-Бенц и Maybach
 коллекция автомобилей американской мечты (из 1950-х гг.)
 все Корветты шестидесятых годов
 American LaFrance «Brutus» (гоночный автомобиль, собственная работа музея на шасси 1907 г. в. с 12-цилиндровым авиационным двигателем 8 серии BMW-VI, с рабочим объёмом 47 л.)
 40 гоночных и спортивных автомобилей
 коллекция Формулы-1
 Blue Flame - автомобиль, установивший в 1970 году мировой рекорд скорости для сухопутных транспортных средств (1 001,452 км/ч). Рекорд продержался до 1983 года.
 De Lorean  
 много известных моделей Ferrari
 200 мотоциклов
 27 локомотивов, среди которых паровоз BR 41
 60 самолётов
 150 тракторов
 грузовики
 танцевальные и оркестровые органы, оркестрионы
 танки, артиллерия и прочая военная амуниция
 ветрогенераторы

См. также 
 Музей техники в Шпайере

Литература 
 Музеи техники Зинсхайма и Шпайера (Technik Museen Sinsheim und Speyer: Das große Museumsbuch): 416 стр., 800 иллюстраций, в переплёте, с CD, все тексты на немецком и английском языках, издательство Motorbuchverlag; ISBN 3613305127
 Военная техника в музеях техники Зинсхайма и Шпайера (Militärtechnik - in den Technik Museen Sinsheim und Speyer): 160 стр., 300 иллюстраций, в переплёте, издательство Motorbuch Verlag, 1 издание от 28 февраля 2007; ISBN 3613305771
 Музыкальные автоматы в музее техники Зинсхайма (Musikautomaten im Auto & Technik Museum Sinsheim соответственно Musikautomaten, Moden und Uniformen im Technik Museum Speyer): 192 стр., в переплёте, с Audio-CD, все тексты на немецком и английском языках; ISBN 3980943747

Ссылки 
 Общий портал музеев Зинсхайма и Шпайера

Транспортные музеи Германии
Автомобильные музеи Германии
Авиационные музеи Германии
Здания и сооружения Зинсхайма
Музеи Баден-Вюртемберга